Laranjeiras peut désigner :
 Laranjeiras, un quartier de Rio de Janeiro, au Brésil,
 Laranjeiras, une ville de l'État de Sergipe, au Brésil,
 Laranjeiras, une station du métro de Lisbonne, au Portugal.